

Geografia 
Iran
 Matki – villaggio della provincia di Kerman
Polonia
 Mątki – villaggio del voivodato della Pomerania
 Mątki – villaggio del voivodato della Varmia-Masuria

Altro 
 Matki – contenitore